En , Józefków désigne :

de la voïvodie de Mazovie :
 Józefków est un village de la gmina de Gostynin,
 Józefków est un village de la gmina de Szczawin Kościelny.

de la voïvodie de Sainte-Croix :
 Józefków est un village.

de la voïvodie d'Opole :
 Józefków est un village.